Giglio-Tos est un nom de famille qui peut faire référence à:
 Efisio Giglio-Tos (1870-1941), un photographe et universitaire italien
 Ermanno Giglio-Tos (1865–1926), un entomologiste italien

Voir aussi 
 , lys en italien

Homonymie de patronyme